Инютино — название нескольких населённых пунктов:
 Инютино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Инютино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.

См. также 
 Инютин